Kwun Tong (distrito) - um dos 18 distritos de Hong Kong, localiza-se em Kowloon. 
Pang Tong - um assessor de Liu Bei durante o final da dinastia Han na História da China Oriental. 
Tong Jian - um ex-patinador.
Tong Wen - uma judoca chinesa que conquistou a medalha de bronze na categoria mais de 78 kg dos Jogos Olímpicos de Londres.
Ling Tong - um general de Wu e filho de Ling Cao.
Tong Fei - um ginasta. 
John Tong Hon - um cardeal de Hong Kong, atual bispo da Diocese de Hong Kong.
Zhou Tong - um professor de tiro com arco e segundo tutor nas artes militares do famoso general Yue Fei da Dinastia Song.

Desambiguação